Peruzzini – cognome italiano
 Antonio Francesco Peruzzini – pittore italiano
 Giovanni Peruzzini – pittore italiano